Kuhlmay ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Julius Adolph Kuhlmay (1830–1886), deutscher Advokat und Initiator des organisierten Seenotrettungswesens in Deutschland
 Gustav von Kuhlmay (1845–1919), preußischer General der Kavallerie